Boire peut faire référence à :
Une boire, un bras mort de la Loire.
 La Boire de Champtocé, un ancien bras de la Loire qui longe la commune de Champtocé-sur-Loire jusqu'à Ingrandes-sur-Loire.
 La Boire Torse, un ancien bras de la Loire situé sur la rive droite du fleuve.
 Alain Boire (1971-), un homme politique québécois ; 
 Boire Field, l'aéroport municipal de Nashua dans le New Hampshire, du nom de Paul Boire, première victime de la Seconde Guerre mondiale originaire de Nashua ;
 Boire, le premier album studio du chanteur Miossec.